Дерен — фамилия. Известные носители:
 Дерен, Андре (1880—1954) — французский живописец и график, театральный декоратор, скульптор, керамист.
 Дерен, Гюстав (1887—1964) — французский фаготист и музыкальный педагог.
 Дерен, Майя (имя при рождении Элеоно́ра Деренко́вская; 1917—1961) — американский режиссёр независимого кино, хореограф, этнограф, теоретик авангарда.

См. также 
 Дёрен () — подрод рода Кизил